

Богатирьово () — залізнична станція Мінського відділення Білоруської залізниці

Богатирьово — село, Алтайський район, Східноказахстанська область

Богатирьово — село, Горшеченський район, Курська область
 Богатирьово — село, Цівільський район, Чувашія

Див. також 
 Батирево